Борис Васильевич Мещерский: Мещерский, Борис Васильевич (? — 1744) — князь, российский дипломат XVIII века.
  (1818—1884) — князь, тверской губернский предводитель дворянства, камергер.

Примечания